Jméno a příjmení Josef Čáp má více nositelů:

 Josef Čáp (herec) – český herec
 Josef Čáp (politik) (1912–??) – český politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Josef Čáp (překladatel) - překaldatel z angličtiny